Нижче наведено список населених пунктів повіту Клуж, Румунія.

Клуж